Jennifer Jones peut désigner :
 Jennifer Jones (1919-2009), actrice américaine ;
 Jennifer Jones dite Gemma Jones (1942-), actrice anglaise ;
 Jennifer Jones (1974-), curleuse canadienne.